Franco Basaglia – psichiatra, neurologo e docente italiano
 Maria Basaglia – sceneggiatrice e regista italiana
 Vittorio Basaglia – artista italiano